Никишин, Евгений: Никишин, Евгений Валерьевич (род. 1977) — российский актёр, телеведущий, капитан команды КВН «Уездный город».
 Никишин, Евгений Михайлович (1945—1986) — советский математик.
 Никишин, Евгений Прокофьевич (1904—1965) — советский футболист и футбольный тренер.